

Patronyme 

 Alfred Merle Norman (1831-1918), zoologiste britannique ;
 Andrew Norman (1979-), compositeur américain ;
 Barry Norman (1933-2017), critique de cinéma et animateur de télévision britannique ;
 B.G. Norman (1940-2015), acteur américain ;
 David B. Norman (1952-), paléontologue anglais ;
 Diana Norman (1933-2011), journaliste et romancière anglaise ;
 Donald Norman (1935-), professeur et consultant en usabilité ;
 Edward Norman (1938-), ecclésiastique et historien britannique ;
 Greg Norman (1955-), golfeur australien ;
 Jeff Norman (1945-), coureur de fond anglais ;
 Jessye Norman (1945-2019), cantatrice américaine ;
  (1823-1903), mycologue norvégien ;
 John Roxborough Norman (1898-1944), ichtyologiste britannique ;
 John Norman (1931-), auteur américain de romans de science-fiction ;
 John Norman (1991-), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Ken Norman (1964-), joueur américain de basket-ball. ;
 Leslie Norman (1911-1993), réalisateur, producteur, monteur et scénariste britannique ;
 Lucille Norman (1921-1988), chanteuse et actrice américaine ;
 Ludvig Norman (1831-1885), compositeur, pianiste, enseignant et chef d'orchestre suédois ;
 Magnus Norman (1976-), joueur de tennis suédois ;
 Maidie Norman (1912-1998), actrice américaine ;
 Maurice Norman (1934-2022), footballeur international anglais ;
 Moe Norman (1929-2009), golfeur professionnel canadien ;
 Monty Norman (1928-2022), chanteur et compositeur britannique (James Bond Theme)
 Patrick Norman (1946-), chanteur country québécois ;
 Robert Norman (actif vers 1590), savant britannique ;
 Roger Norman (1928-1995), athlète suédois ;
  (1948-), écrivain anglais ;
 Tracey Norman (1951-), mannequin américain transsexuel.

Pseudonyme 

 Bruce Norman, de son vrai nom Norman George Denny, parfois Norman Dale, écrivain britannique ;
 Norman Thavaud, vidéaste et humoriste français.

Prénom

Toponyme 

 Norman, ville américaine de l'Oklahoma ;
 Radar de Norman, un radar météorologique ;
 Norman, village américain de l'Arkansas ;
 Norman, secteur non constitué en municipalité de la Californie ;
 Norman, secteur non constitué en municipalité de l'Indiana ;
 Norman, village américain du Nebraska ;
 Norman, village américain de la Caroline du Nord ;
 Norman, secteur non constitué en municipalité du Wisconsin ;
 Norman, fleuve d'Australie ;
 Norman, cratère météoritique sur la face visible de la Lune.

Œuvres 

 Norman sur scène, one-man-show de Norman ;
 , film dramatique indépendant réalisé par Jonathan Segal (2010) ;
 Norman, court métrage d'animation belge réalisé par Robbe Vervaeke (2012) ;
 L'Étrange Pouvoir de Norman, comédie d'aventure et d'horreur en animation en volume sortie en 2012 ;
 Norman, film américano-israélien de Joseph Cedar sorti en 2017.

Lutherie 
 Norman, marque de guitares

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme suédois
Homonymie de localités aux États-Unis
Prénom masculin
Prénom américain